Анастас Тодоров Иширков (5 апреля 1868, г. Ловеч — 6 апреля 1937, София) — болгарский учёный, географ и этнограф. Педагог, профессор (с 1903), доктор наук, академик Болгарской академии наук (с 1904). Основоположник географической науки в Болгарии. Инициатор создания в 1918 Болгарского географического общества.

Биография 
Благодаря стипендии Министерства образования, окончил историческое отделение Высшей школы в Софии (ныне Софийский университет). После окончания в 1891 работал преподавателем в Варненской мужской школе.

В 1892 году прошёл специализацию по курсу славянской филологии в Лейпциге, где слушал лекции по географии профессора Фридриха Ратцеля.

В августе 1895 защитил докторскую диссертацию на тему «Южная Болгария».

После возвращения на родину в 1895 был назначен учителем географии столичной гимназии.

В следующем году А. Иширков был направлен Министерством образования в Берлинский университет, где продолжил специализацию в области географии под руководством Фердинанда фон Рихтгофена.

С 1898 по 1933 — на преподавательской работе в Софийском университете. Читал лекции по географии и общей этнографии. Прошёл путь от доцента до заведующего кафедрой, профессора, декана, а затем ректора университета (1915—1916).

С 1904 член Болгарской академии наук.

С 1920 одновременно преподавал географию в столичном Свободном университете политических и хозяйственных наук.

Инициатор создания и руководитель Болгарского географического общества (1918). Член-основатель Болгарского археологического института (1920). Член редакций изданий «Български преглед», «Българска библиотека» (Лейпциг), «Австрийска библиотека» (Вена), «Географска библиотека» (София).

Как знаток болгарского национального вопроса в составе болгарской делегации после окончания Второй Балканской войны в 1913 принимал участие в заключении мирного договора в Бухаресте и первом составе делегации Болгарии на мирных переговорах в Брест-Литовске (1917—1918). Принимал участие в подготовке меморандума Парижской мирной конференции (1919).

В связи с тяжелой болезнью в 1933 оставил преподавательскую деятельность. Завещал Софийскому университету 900 000 левов.

Умер от рака.

Научная деятельность 
Профессор Анастас Иширков внëс значительный вклад в развитие географической науки в целом, и, в частности, антропо- и политической географии. Особое внимание в его работах уделено проблемам народонаселения и населëнных пунктов Болгарии.

Читал курс лекций не только по географии, но и геоморфологии, климатологии, гидрологии, антропогеографии, политической и исторической географии, во многом повлиял на определение основных задач и направлений в развитии этих наук.

Заложил основы географической науки в Болгарии.

Избранные научные труды 
Автор целого ряда работ:
 Изследвания за Македония (1893)
 Anastas Ischirkoff, Südbulgarien. Universität Leipzig. 1896
 Étude sur l’ethnographie des Slaves de Macédoine (1907)
 Девненските извори и тяхното поселищно и стопанско значение (1906)
 Принос към етнографията на македонските славяни" (1907)
 Принос към географията на Княжество Бълчария ч. I и II (1907)
 Западната граница на Македония и албанците (1908)
 България (1910)
 Впечатления от Македония (1910)
 Град Солун. Политико-географски и народостопански бележки (1911)
 Град София през XVII век (1912)
 A. Ishirkov, Oro-und Hydrographie von Bulgarien. Aus dem Bulgarischen hrsg. von A. Kassner, mit 1 Karte und 35 Abbildungen im Text (Zur Kunde der Balkanhalbinsel. I. Reisen und Beobachtungen …, Heft 17). Im Kommissionsverlag von J. Studnička & Co., Sarajevo (1913)
 Орография и хидрография на България (1913)
 Чалъкавашкият проход в Стара планина (1913)
 България и Бяло море. Политико-географски чъртици (1914)
 Упътване към изучаване селищата в българските земи (1914)
 Западните краища на Българската земя. Бележки и материали (1915)
 Охридското езеро и град Охрид (1915)
 Брой на българите (1916)
 А. Ischirkow, Die westlichen Teile der bulgarischen Gebiete, 1915
 Die Bulgaren — ihre historische, ethnografische und politische Grenzen. Geographische Mitteilungen 1915, hrsg. von Prof. Anastas Ischirkoff. (Atlas mit 40 Karten).
 A. Ischirkoff, Bulgarien, Land und Leute. 1. Teil (Allgemeines, Paläogeographie, Oberflächengestaltung, Klima, Pflanzenleben, Tierwelt). 1916
 Добруджа. География, история, етнография (съавтор)(1918)
 Prof. Dr. A. Ischirkoff. Le nom de Bulgare — Eclaircissement d´Histoire et ´Etnographie, 1918
 Град Враня и Вранско" (1918)
 Ischirkoff, A., La Macedonie et la Constitution de l´Exarchat bulgare (1830 á 1897), (1918)
 Ischirkoff, A., La Bulgarie et le Mer Egee. Le probleme de la Thrace, (1919)
 Ischirkoff, A., La Bulgarie et la Dobroudja (Pochon-Jent & Bühler), (1919)
 България. Географски бележки (1919)
 Западна Тракия и договорът за мир в Ньой (1920)
 Походът на Владислав Варненчик в България 1443—1444 г. (1923)
 Характерни черти на градовете в Царство България (1925)
 Град Ловеч. Географско положение (1929)
 Река Осъм (1930)
 Стари описания на Ловеч (1931)
 Анастас Хитров, В: Ловеч и Ловчанско. Географско, историческо и културно описание., Кн. 4. (1932)
 Ловчанци и освободителното движение на България (1932)
 Иширков, Ан., Ковачев, Н. Българска ономастика. (1989) и др.

Память 
 Почётный гражданин города Ловеч.
 В память географа и этнографа Иширкова названо село Професор-Иширково в Силистренской области Болгарии, а также улицы в Софии и Ловече.
 В 1985 г. учреждена Медаль «Анастас Иширков», которой награждаются особо отличившиеся научные работники и почётные члены Болгарского географического общества.

Литература 
 Почетните граждани на Ловеч, Регионален исторически музей — Ловеч, съставител Капка Кузманова, ИК «Витал», Вт., 2009, с. 89-92. ISBN 978-954-8259-84-2
 Пенков Игнат, Анастас Иширков, УИ «Свети Климент Охридски», С., 1987.

Ссылки 
 TRIBUTE TO PROF. ANASTAS ISHIRKOV

Учёные по алфавиту
Учёные Болгарии
Географы Болгарии
Педагоги Болгарии
Академики Болгарской академии наук
Выпускники исторического факультета Софийского университета
Ректоры Софийского университета
Преподаватели Софийского университета
Доктора географических наук
Почётные граждане Ловеча
Этнографы Болгарии
Меценаты Болгарии
Умершие от рака